Cesare Cremonini (1550-1631), philosophe italien ;
 Cesare Cremonini (1970-), acteur italien ;
 Cesare Cremonini (1980-), chanteur italien.